Brandende liefde (roman), een roman van Jan Wolkers uit 1981
 Brandende liefde (film), een Nederlandse film van Ate de Jong uit 1983
 Brandende liefde (musical), een musical van Dick van den Heuvel, Fons Merkies en Sjoerd Kuyper uit 2009
 Brandende liefde (plant) (Lychnis chalcedonica), een meerjarige plant uit de anjerfamilie